Верне́й-сюр-Ендр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 230 км на південний захід від Парижа, 115 км на південний захід від Орлеана, 50 км на південний схід від Тура.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 222 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 516,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Верней-сюр-Ендр на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Верней-сюр-Ендр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ендр і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ендр і Луара